Schut steht für:

 Schut (altägyptische Mythologie), ägyptische Jenseitsvorstellung

Schut ist der Familienname folgender Personen:

 Alje Schut (* 1981), niederländischer Fußballspieler
 Cornelis Schut (1597–1655), flämischer Maler
 Jana Schut (* 1997), weißrussische Billardspielerin, siehe Jana Halliday
 Johanna Schut (* 1944), niederländische Eisschnellläuferin
 Katrin Schut (* 1962), Geburtsname der deutschen Journalistin Katrin Eigendorf
 Lisa Schut (* 1994), niederländische Schachspielerin
 Lukáš Schut (* 1985), tschechischer Fußballspieler
 Pieter Bakker Schut (1941–2007), niederländischer Anwalt
 Sabine Schut-Kery (* 1968), US-amerikanische Dressurreiterin 
 Wim Schut (1920–2006), niederländischer Politiker
 Wladislaw Alexejewitsch Schut (* 1941), britisch-russischer Komponist

Siehe auch:

 Schute
 Der Schut
 Schuth
 Schutt (Begriffsklärung)
 Shute